Herrensitz Oberschöllenbach steht für folgende Gebäude im Markt Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern:

 Herrensitz Oberschöllenbach I
 Herrensitz Oberschöllenbach II